Stojković ist der Familienname folgender Personen:
 Atanasije Stojković (1773–1832), serbisch-russischer Physiker und Hochschullehrer
 Dragan Stojković (* 1965), serbischer Fußballspieler
 Filip Stojković (* 1993), serbischer Fußballspieler
 Miodrag Stojković (* 1964), serbischer Tiermediziner und Stammzellforscher
 Nenad Stojković (* 1956), jugoslawischer Fußballspieler
 Nikola Stojković (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Rastko Stojković (* 1981), serbischer Handballspieler
 Tomislav Stojković (* 1985), serbischer Handballtorwart
 Vladimir Stojković (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Zoran Stojković (1946–2020), serbischer Politiker